Boubia ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Boubia (1920–1978), marokkanischer Historiker und Widerstandskämpfer
 Fawzi Boubia (* 1948), marokkanischer Hochschullehrer und deutschsprachiger Schriftsteller